Steineralm, teils auch Steiner Alm, heißen folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Steineralm (Piding), in den Flyschalpen, bei Piding, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

in Österreich:
 Steineralm (Drautal), in den Gailtaler Alpen bei Dellach, Kärnten
 Steineralm (Lunggau), in den Gurktaler Alpen bei Kendlbruck, Gemeinde Ramingstein, Land Salzburg
 Steineralm (Pinzgau), in den Kitzbüheler Alpen bei Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg
 Steineralm (Weißenbachtal), in den Gailtaler Alpen bei Stockenboi, Kärnten
 Steineralm (Wildschönau), in den Kitzbüheler Alpen bei Wildschönau, Tirol
 Steineralm (Wipptal), in den Ötztaler Alpen bei Obernberg am Brenner, Tirol